Osterstraße 65 steht für:

 Osterstraße 65 (Bredstedt), 1743 errichtetes Gebäude, 1936 durch einen Neubau ersetzt 
 Osterstraße 65 (Hannover), 1530 errichtetes Fachwerkhaus in der Altstadt Hannovers